Саут-Бенд ():

 Саут-Бенд — город и центр округа Сент-Джозеф в США, штат Индиана
 Саут-Бенд — тауншип в округе Блу-Эрт, Миннесота, США